José da Rocha Piedade, conhecido como J. Piedade (Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1920 – Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1978), foi um compositor brasileiro.

Obras 
 A Colombina Vem (com Kid Pepe)
 A Mulher do Padeiro (com Germano Augusto e Nicola Bruni)
 Alô, Boy (com Kid Pepe e Homero Ferreira)
 Canta, Meu Pandeiro (com J. B. de Carvalho)
 Chora, Doutor (com Orlando Gazzaneo e J. Campos)
 Navio Negreiro (com Sá Róris e Alcyr Pires Vermelho)
 Nega Reúna (com J. B. de Carvalho)
 Tudo Acabado (com Osvaldo Martins)

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Sambistas
Músicos de música popular brasileira